Кунсентмиклош () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 172,11 км2, на которой проживает 9028 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии